Aguilarensi – abitanti di Aguilar de Codés
Aguilarensi – abitanti di Aguilar de la Frontera
Aguilarensi – abitanti di Aguilares (Tucumán)